Jean-Marie Mary était un prêtre et un poète de langue bretonne, né le  à Carnac (Morbihan) décédé le  à Pluneret.

Jean-Marie Mary est ordonné prêtre le 23 décembre 1882, il est nommé vicaire à Erdeven le 25 juillet 1884 puis à Pluneret le 12 mars 1887.

Il a écrit notamment Foer Veriadec.

Références

Liens externes 
 

Écrivain de langue bretonne
Écrivain catholique
Naissance à Carnac
Naissance en mars 1858
Décès en avril 1902
Décès à 44 ans
Prêtre catholique français du XIXe siècle
Prêtre catholique breton
Personnalité bretonne du XXe siècle
Décès à Pluneret